«Піратство» в сфері інтелектуальної власності
 Морське піратство